Le terme produit dérivé peut désigner : 
 en marketing, produit dérivé, un bien commercial issu d'une œuvre et s'appuyant sur la notoriété de l'œuvre pour vendre (à ne pas confondre avec œuvre dérivée) ;
 en finance, produit dérivé (ou contrat dérivé), un contrat entre deux parties, un acheteur et un vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d'un actif sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier.